Le Championnat de France de volley-ball Pro A 1998-1999 a opposé les treize meilleures équipes françaises de volley-ball. Le championnat de France de volley-ball de première division porte le nom de Pro A depuis 1995.

Asnières Volley 92 rejoint la Pro A à l'issue de la saison 1998-99.

Listes des équipes en compétition

Formule de la compétition

Saison régulière

Classement

Résultats

Tableau synoptique

Résultats détaillés 

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

| width=50% valign="top"|

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}
|}

Barrages qualificatif pour les play-offs

Play-offs

Tableau

Résultats 

|}

Bilan de la saison

Liens externes 

Championnat de France masculin de volley-ball
Volley-ball en 1999
Volley-ball en 1998
Sport en France en 1998
Sport en France en 1999